

Toponymes 
 Issy-les-Moulineaux, commune française des Hauts-de-Seine
 Issy-l'Évêque, commune française de Saône-et-Loire
 Marly-sous-Issy, commune française de Saône-et-Loire

Homonymie de toponyme